Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 67001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 3 grudnia 1999 do 4 grudnia 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

67001-67100

67101-67200

67201-67300

67301-67400

67401-67500

67501-67600

67601-67700

67701-67800

67801-67900

67901-68000

Przypisy 

Lista planetoid 067001-068000